A Palazzo Ducale jelentése ’hercegi palota’: különféle hercegi rangú fejedelmek, helytartók, Velencében a dózsék rezidenciája, melyben a magánlakosztályokon kívül többnyire a bíráskodásra szolgáló és tanácskozótermek is találhatók:

 Dózse-palota Velencében
 Urbino
 Mantova
 Atina
 Castiglione del Lago
 Colorno
 Genova
 Gubbio
 Lucca
 Massa
 Modena
 Parete
 Parma
 Pesaro
 Reggio Emilia
 Sabbioneta
 Sassari
 Sassuolo
 Serradifalco